Деми:

Фамилия 
 Деми, Аль (1918—1943) — партизан-антифашист, Народный Герой Албании.
 Деми, Валентине (род.  1963) — итальянская актриса.
 Деми, Жак (1931—1990) — французский кинорежиссёр и сценарист.

Имя 
 Деми Мур (род. 1962) — американская актриса.
 Деми (Димитра Пападея; род. 1991) — греческая певица, представляющая Грецию на конкурсе песни «Евровидение-2017».

Другое 
 «Д.Е.М.И.» — театр-студия в Обнинске.

См. также 
 Демми
 Деминг
 Димитра